Floraí (gemeente), een gemeente in de Braziliaanse deelstaat Paraná
 Floraí (microregio), een microregio in de Braziliaanse deelstaat Paraná